Zsolt Kiss (né en 1965), footballeur hongrois
Zsolt Kiss (né en 1986), footballeur hongrois
Zsolt Kiss (né en 1989), curleur hongrois